El Cártel Inmobiliario es el nombre que utiliza la Fiscalía de la Ciudad de México para nombrar los casos de corrupción que envuelven a ciertos políticos del Partido Acción Nacional y empresas del sector inmobiliario respecto a entrega ilícita de permisos y de facilidades para la construcción de viviendas y oficinas, principalmente en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, la cual es gobernada por el partido de forma ininterrumpida desde el año 2000.

El modus operandi del Cártel consistía en el intercambio de favores entre los políticos panistas y las empresas constructoras, que al entregar dinero o inmuebles a los funcionarios, recibían permisos de construcción extrajudiciales y podían realizar edificaciones y ampliaciones de estas fuera del marco de la ley y los parámetros de construcción que se establecen. Todo lo anterior se realizó por medio de empresas fantasmas y extorsiones, siendo señalados principalmente los ex delegados Mario Palacios (2009-2012), Jorge Romero (2012-2015) y Christian Von Roehrich (2015-2018) este último incluso pasó a ser prófugo de la justicia, siendo emitida una alerta en a todos los países miembros de la INTERPOL para poder detener al acusado, quien sería dado de baja del congreso capitalino debido a su ausencia.

Implicaciones y afectados 
Los permisos otorgados por los funcionarios públicos permitirían a las empresas constructoras la realización de complejos de departamentos y de oficinas de forma desproporcionada y sin cumplir las normas de seguridad, lo que terminaría detonando con el sismo del 19 de septiembre del 2017, donde varios de los inmuebles se verían parcial o totalmente afectados por su mala edificación y algunas personas perderían la vida. De igual forma, diversos medios y activistas señalan que el Cártel Inmobiliario es responsable de la especulación inmobiliaria y el aumento de precios, desplazamiento y gentrificación que esta conlleva.

Se calcula que más de 198 edificios fueron realizados dentro de este accionar ilegal entre la alcaldía y las constructoras.

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

 Sitio web oficial

Cárteles en México